Reynaud är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Émile Reynaud
 Jean Reynaud
 Paul Reynaud

Franska efternamn